El Premio Nacional de Arquitectura es un galardón otorgado a la trayectoria de un arquitecto.  Este premio es otorgado por un organismo oficial o por la asociación de arquitectos del país correspondiente.

Existen los siguientes Premios Nacionales de Arquitectura:
Premio Nacional de Arquitectura de Chile
Premio Nacional de Arquitectura de Colombia
Premio Nacional de Arquitectura de Costa Rica
Premio Nacional de Arquitectura de Cuba
Premio Nacional de Arquitectura de España
Premio Nacional de Arquitectura de Venezuela

Nacional